Фернандо Варела Рамос (, 1 сентября 1979 года, Дос-Эрманас) — испанский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям за «Бетис» и «Мальорку».

Карьера 
Футболом начал заниматься в школе «Бетиса». Дебютировал за клуб в конце сезона 1996/97 в матче против «Валенсии». В основном составе команды закрепился в сезоне 2001/02, по ходу которого сыграл в 25-ти матчах.

Перед стартом сезона 2006/07 перешёл в «Мальорку». В первых 11-ти матчах за команду отметился двумя удалениями, но к концу сезона закрепился в основном составе. В сезоне 2009/10 помог клубу пробиться в Лигу Европы, но по окончании сезона покинул команду.

В июле 2010 года подписал контракт с турецким клубом «Касымпаша».

Завершил карьеру в 2012 году.

Достижения 
 «Бетис»
 Обладатель Кубка Испании: 2004/05

 Испания
 Чемпион мира (до 20-ти лет): 1999

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Эстремадура»
Игроки ФК «Касымпаша»